Йота Возничего (ι Aur, ι Aurigae) — оранжевый яркий гигант в созвездии Возничего. Имеет историческое название Аль Каб, сокращённо от Кабдилинан (иногда Кадхилинан) происходит от арабского الكعب ذي العنان — щиколотка Возничего. Она также называется Хассалех, название приведенное чешским астрономом Антонином Бечваржем (Antonín Bečvář) в атласе 1951 года, но что оно обозначает неизвестно.

Аль Каб имеет среднюю звёздную величину +2,69m, которая из-за межзвездной пыли ослаблена на 0,6m.

Аль Каб вступил на заключительные стадии звёздной эволюции: в его ядре из гелия уже начал синтезироваться углерод. Аль Каб начал свою жизнь 30-45 млн лет назад как яркий гигант спектрального класса B. Обладая массой от 7 до 9 солнечных, Аль Каб вполне может закончить жизнь как сверхновая. Если же массы все-таки не хватит, то он станет массивным белым карликом.

Аль Каб также является одним из мощнейших источников рентгеновского излучения, благодаря своей горячей короне, подобной той. что окружает Солнце.

Примечания 

Оранжевые яркие гиганты